Medaille voor Militaire Verdienste (Beieren), een Beierse medaille uitgereikt tussen 1794 tot 1918
 Medaille voor Militaire Verdienste (Schaumburg Lippe), een door Vorst George Willem van Schaumburg-Lippe ingestelde medaille